Riepenhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Ludwig Riepenhausen (1762–1840), deutscher Kupferstecher
 und seine Söhne
 Franz Riepenhausen (1786–1831), deutscher Maler und Kupferstecher
 Johannes Riepenhausen (1787–1860), deutscher Maler und Kupferstecher

weitere Personen:

 Carl Alexander von Riepenhausen (1876–1944), Mitglied des Deutschen Herrenklubs
 Carlheinz Riepenhausen (1905– nach 1960), deutscher Dramaturg und Hörfunkregisseur
 Karl von Riepenhausen (1852–1929), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags